Nelsonia steht für

 wissenschaftlicher Name der Nagetiergattung der Kleinstbuschratten
 wissenschaftlicher Name einer Pflanzengattung der Familie der Akanthusgewächse (Acanthaceae), Nelsonia (Pflanzengattung)
 (3538) Nelsonia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Nelsonia (Virginia), ein gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Virginia